Le parti du Développement national thaïlandais (en anglais : Thai Nation Development Party ; en thaï : พรรคชาติไทยพัฒนา, abrégé ชทพ. ; RTGS : Phak Chatthaiphattana, officiellement orthographié Chartthaipattana, abrégé CT.) est un parti politique thaïlandais fondé le . Il s'agit du de facto successeur du Parti de la Nation thaïe, dissous 7 mois plus tard, le , par la Cour constitutionnelle thaïlandaise.

Résultats électoraux

Notes et références 

Parti politique en Thaïlande
Parti politique fondé en 2008